marines – potoczne lub oficjalne nazwy oddziałów piechoty morskiej na świecie
 Royal Marines − brytyjska Królewska Piechota Morska
 United States Marine Corps – Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych
 Marines – miasto we Francji
 Marines – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji
 Marines – film z 2003 roku